William Morgan (1545–1604) – walijski biskup anglikański, tłumacz i wydawca Biblii
 William Morgan (1750-1833) – brytyjski fizyk, statystyk, twórca matematyki aktuarialnej
 William Morgan (1774-1826) – amerykański rzemieślnik
 William G. Morgan (1870–1942) – amerykański nauczyciel, twórca siatkówki
 William Wilson Morgan (1906–1994) – amerykański astronom
 Willie Morgan (ur. 1944) – szkocki piłkarz